Eendracht  (frühere Schreibweise Eendragt, holl. für Eintracht) ist der Name von:

 Eendracht (Gewässer), ein ehemaliger Arm der Schelde, jetzt Teil des Schelde-Rhein-Kanal
 Eendracht (Schiff, 1615–1622), ein niederländisches Schiff, mit dem Dirk Hartog Westaustralien entdeckte
 Eendracht (Schiff, 1615–1620), ein niederländisches Schiff, mit dem Willem Cornelisz Schouten das Kap Hoorn entdeckte
 Eendracht (Schiff, 1655), Flaggschiff der Republik der Sieben Vereinigten Niederlande
 Eendracht (Schiff, 1703), ein 100-Kanonen-Linienschiff der niederländischen Admiralität von Rotterdam
 Johann Smidt (Schiff), ein 1974 gebautes Schiff, das ursprünglich Eendracht hieß
 Eendracht Aalst, ein Fußballklub in Aalst
 Hr. Ms. Eendracht war der ursprüngliche Name des Kreuzers Hr. Ms. De Zeven Provinciën (C-802)
 De Eendracht, offizieller Name des früheren Denkmals Naatje van de Dam in Amsterdam